Die 116. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  116. Division (Volksrepublik China)
  116. Division (Japanisches Kaiserreich)

Gepanzerte Verbände 
  116. Panzer-Division (Wehrmacht)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern